Еліна Світоліна була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі, як і рік тому, перемігши Сімону Халеп з рахунком 6–0, 6–4.

На початку турніру Халеп і Каролін Возняцкі були претендентками на те, щоб після його завершення бути 1-ю ракеткою світу за рейтингом WTA. Халеп зберегла за собою це звання, оскільки Возняцкі вибула у чвертьфіналі.

Цей турнір став останнім у кар'єрі фіналістки Відкритого чемпіонату США 2015 Роберти Вінчі. У 1-му колі її перемогла Александра Крунич.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Відкритий чемпіонат Італії, одиночний розряд
Жінки, одиночний розряд